

Lokalizacje

Niemcy 
 Siegsdorf – dzielnica gminy Höslwang w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Siegsdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein